KDI – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Wolter Monginsidi, Kendari, Indonesia